Tritantecmes (militar), militar persa
 Tritantecmes (sàtrapa), sàtrapa persa